1859—1864 Резерфорд Олкок

 1926—1931 Джон Тилли
 1931—1934 Фрэнсис Линдли
 1934—1937 Роберт Клайв
 1937—1941 Роберт Крейги
 1941—1946 без представительства в связи с Второй мировой войной
 1946—1951 Олвери Гаскойн, политический представитель
 1967—1972 Джон Пилчер

 1999—2004 Стивен Гоумерсолл
 2004—2008 Грэм Фрай
 2008—2012 Дэвид Уоррен
 с 2012 года Тим Хитченс

Ссылки 
 

Япония
Списки:Япония